Synderskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syndaskär, ö, Egentliga Finland, Åboland,

Åland 

 Syndeskär, ö, 

Robotskapade Finlandförgreningar